Conceptuellement, l'horizon est la limite de ce que l'on peut observer, du fait de sa propre position ou situation. Ce concept simple se décline en physique, philosophie, communication, et bien d'autres domaines :

Sciences et techniques

Géologie 
 En pédologie, un horizon est une couche du sol, homogène et parallèle à la surface.

Informatique 
 Horizon, un logiciel SIGB de la société SirsiDynix ;
 New Horizon Interactive, société de logiciels ;
 Horizon, un jeu d'arcade.

Physique 
 L'horizon est un cercle centré sur l’observateur entre le ciel et la Terre, tenant compte de la courbure de cette dernière ;
 L'horizon des particules est la limite de la région de l'espace-temps susceptible d'influencer un point donné ;
 En particulier, l'horizon cosmologique est la limite de l'univers visible depuis la Terre, est, sous certaines conditions, un horizon des particules ;
 L'horizon des évènements est la limite de la région de l'espace-temps influençable depuis un point donné ;
 En particulier, l'horizon d'un trou noir est la frontière entre un trou noir et le reste de l'univers, est un horizon des événements.

Sciences humaines 
 Un horizon en philosophie, un concept à rapprocher de l'aveuglement ;
 L'horizon, la classification chronologique des périodes précolombiennes dans les Andes centrales (Bolivie et Pérou).

Technique 
 L'horizon-radar est la distance maximale que peut atteindre le faisceau radar à un angle de site nul.

Arts et culture

Art contemporain
 Horizons « Arts Nature » en Sancy est un festival annuel d'art in situ en Auvergne

Cinéma et télévision 
 L'Horizon est un film de Lev Koulechov (1932) ;
 Horizons sans fin, film de Jean Dréville (1953) ;
 L'Horizon est un film de Jacques Rouffio (1967) ;
 Event Horizon, le vaisseau de l'au-delà est un film américain de Paul W. S. Anderson (1997) ;
 Horizon est une émission de télévision diffusée par la BBC ;
 Skyline ou Horizon au Québec est un film américain de Greg et Colin Strause (2010) ;
 L'Horizon est un film d'Émilie Carpentier (2021) ;
 Horizon, film américain de 2023.

Jeu vidéo 
 Horizon, shoot 'em up d'Irem sorti en 1985 ;
 Horizon, jeu 4X de L3O Interactive sorti en 2014 ;
 Horizon Zero Dawn, action-RPG de Guerrilla Games sorti en 2017 ;
 Horizon Forbidden West, action-RPG de Guerrilla Games sorti en 2022.

Musique 
 L'Horizon est un album de musique de Dominique A sorti en 2006 ;
 Horizons est un album de Détroit sorti en 2013 ;
 Horizons est une chanson du groupe Genesis sortie en 1972 ;
 Horizon est une chanson de l'album Private Collection de Jon & Vangelis sorti en 1983.

Littérature 
 Les Horizons vaincus, un livre de l'alpiniste italien Reinhold Messner relatant son ascension en solitaire et sans oxygène de l'Everest ;
 Horizon est le quatrième et dernier tome de la tétralogie de fantasy Le Couteau du partage de Lois McMaster Bujold ;
 L'Horizon est un roman de Patrick Modiano paru en 2010 ;

Médias

Presse 
 Horizons, un quotidien algérien en langue française ;
 Horizons, le magazine de la recherche du Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) et des Académies suisses des sciences (également édité en allemand sous le titre Horizonte).

Radio 
 Horizon, une radio locale française de catégorie B, fondée en 1985 et diffusant ses programmes sur une partie de la région Hauts-de-France ;
 Horizon, une station de radio locale implantée en Seine-Maritime, fondée en 1982.

Politique 
 Horizon Monaco, coalition politique monégasque fondée en 2012 ;
 Horizons, parti politique français fondé en 2021 par Édouard Philippe.

Produits, services et organisations 
 Air Horizons, une compagnie aérienne française ;
 Horizons, une ancienne attraction du parc Epcot à Walt Disney World Resort ;
 La Simca-Talbot Horizon, une voiture des marques Simca et Talbot ;
 Classe Horizon, frégates franco-italiennes ;
 Horizon, un navire de croisière construit en 1990 ;
 Magasin des horizons, un centre national d'art et de culture à Grenoble;
 New Horizons, une sonde spatiale de la NASA pour l'étude de Pluton et de la ceinture de Kuiper;
 Réseau de bus Horizon, bus de l'agglomération de Châteauroux;
 Horizon Pleins textes, est une base de données bibliographiques en ligne créée par l’IRD (Institut de recherche pour le développement).

Voir aussi 

 
 
 

Homonymie de titre